Carl Flesch (1873-1944), violoniste et compositeur hongrois.
Colette Flesch (née en 1937), femme politique luxembourgeoise.
Gerhard Flesch (1909-1948), fonctionnaire SS allemand.
 Rosa Flesch (1826-1906), fondatrice des Franciscaines de la Bienheureuse Vierge Marie des Anges.
Rudolf Flesch (1911-1986), linguiste américain d'origine autrichienne.
Siegfried Flesch (1872-1939), escrimeur autrichien.

Voir aussi 
 Flesh
 Fleisch
 Fleischer

Patronyme juif
Patronyme allemand